Tá Combinado é um álbum da dupla sertaneja João Neto & Frederico, lançado em 2011 pela Som Livre.

Faixas 

Álbuns de 2011
Álbuns de João Neto & Frederico